het natuurkundige verschijnsel: vlamboog 
 de kerk in Almere: Lichtboog (Almere)
 de Nederlands Gereformeerde kerk de Lichtboog in Houten